Binotto ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Binotto (* 1977), Schweizer Kultur- und Medienwissenschaftler
 Jonthan Binotto (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Mattia Binotto (* 1969), italienischer Ingenieur und Technischer Direktor
 Thomas Binotto (* 1966), Schweizer katholischer Journalist, Chefredaktor, Publizist, Filmkritiker und Referent